Центральний економічний район (Україна) — економічний район в України.
 Центральний економічний район (Росія) — економічний район Росії.